Astronomia:
 Òrbita polar, òrbita terrestre baixa amb una inclinació compresa entre 80 i 100° 
 Estrela o estel polar, estrela de magnitud suficient més pròxima a un pol geogràfic
 Polar (estel variable cataclísmic), tipus d'estel amb sobtats esclat de lluentor
 Aurora polar, resplendor observada en el cel nocturn a les regions properes a les zones polars
 Òrbita polar heliosíncrona, tipus especial d'òrbita
 Biologia:
 Polaritat, sentit de lectura que té un àcid nucleic en relació a la seva futura traducció, vegeu sentit (biologia molecular)
 Llebre polar (Lepus arcticus), espècie de llebre adaptada als hàbitats polars i muntanyosos
 Ós polar, mamífer de la família dels úrsids que habita la regió àrtica
 Climatologia:
 Clima polar, tipus de clima segons la classificació climàtica de Köppen
 Desert polar, zona de la Terra que rep una precipitació anual menor de 250 litres
 Geografia:
 Regió polar, zones del globus que envolten els pols geogràfics
 Cercle polar
 Cercle polar àrtic, paral·lel a 66° 33′ 39″ N que delimita una àrea de la Terra al voltant del Pol Nord
 Cercle polar antàrtic, paral·lel a 66° 33′ 39″ S que delimita una àrea de la Terra al voltant del Pol Sud
 Casquet polar, regió d'un planeta o satèl·lit que es troba a latituds altes i que està coberta de glaç
 Coordenades polars, sistema de coordenades de dues dimensions en el que cada punt en un pla està determinat per un angle i una distància
 Física:Polaritat (física), en física, polaritat és una descripció d'un atribut, típicament un atribut binari (un amb dos valors), o un vector (una adreça).
 Química: Polaritat química, propietat dels productes químics
 Meteorologia:
 Vòrtex polar, cicló persistent a gran escala situat prop dels pols terrestres, a la mitja i alta troposfera i l'estratosfera
 Front polar, front meteorològic amb vents d'origen polar
 Miscel·lània:
 Polar Music, companyia discogràfica sueca fundada el 1963 per Stig Anderson i Bengt Bernhag
 Polar Music Prize, premi internacional concedit anualment per la Reial Acadèmia Acadèmia Sueca de Música
 Diagrama polar, dibuix tècnic que mostra la radiació amb la que un determinat sistema capta o emet energia
 Medalla polar, medalla britànica instituïda el 1857 pel Rei Eduard VII